Corumbataí, município de São Paulo
 Corumbataí do Sul, município do Paraná
 Rio Corumbataí, no Paraná
 Rio Corumbataí (São Paulo)

Desambiguações de topônimos